Over the Rainbow – ballada napisana do filmu Czarnoksiężnik z Oz 
 Over the Rainbow – album Mai Kuraki
 Over the Rainbow – album Connie Talbot